Istres ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Istres, Stadt im Département Bouches-du-Rhône
davon abgeleitet das Verwaltungsgebiet
Arrondissement Istres
Les Istres-et-Bury, Gemeinde im Département Marne